Чжошуйси, Чжошуйци () — река на Тайване, впадает в Тайваньский пролив. Длина — 186 км (165 км).

Питание в основном дождевое. Это самая длинная река на острове. Река считается неофициальной границей между севером и югом Тайваня.

Чжошуйси известна в своём нижнем течении под названием Силоци.

Плотина Уцзе 
В 1934 году введена в строй  на реке Чжошуйси, которая направляет часть воды по деривационному водоводу в озеро Жиюэтань.

Плотина Уше 
В 1960 году введена в строй  высотой 114 м на реке Ушэси, притоке Чжошуйси. Мощность ГЭС Уше — 61,1 тыс. кВт, она входит в Жиюэтаньскую энергетическую систему.

Примечания 

Реки, впадающие в Южно-Китайское море
Реки Тайваня